Sidi Daoud kan syfta på följande platser:

Algeriet 

 Sidi Daoud (ort), Boumerdès,

Marocko 

 Sidi Daoud (kommun), Fès-Boulemane, Moulay-Yacoub, 

Robotskapade Algerietförgreningar
Robotskapade Marockoförgreningar